Royaume d'Alger peut désigner :
 l'émirat d'Alger au , qui est vassal puis s’émancipe de la tutelle zianide au Maghreb central ;
 le Royaume d'Alger, Royaume indépendant d'Afrique du Nord  au . On retrouve également les termes de « république d'Alger », « État d'Alger » ou « État d’El-Djazair » ;
 le « royaume berbero-arabe d'Alger » ou « royaume  d'Algérie », projet politique de Napoléon III qui voulait faire administrativement de l'Algérie conquise un royaume « associé à la France ».

Références